SK Lipová je český fotbalový klub z Lipové na Prostějovsku. K největším úspěchům klubu patří vítězství v Divizi D v sezoně 2003/04 a následné čtyřleté působení v MSFL (2004/05, 2005/06, 2006/07 a 2007/08), od ročníku 2019/20 působí v Přeboru Olomouckého kraje (5. nejvyšší soutěž).

Historie lipovské kopané 

Fotbalový klub vznikl v Lipové ve 20. letech 20. století a koncem 60. let zde bylo vybudováno nadstandardní fotbalové hřiště.

V roce 1971 navázal klub družbu se slovenským fotbalovým klubem z obce Miklušovce, která pokračovala do 80. let 20. století.

K 1. lednu 1971 měl klub 83 členů, z čehož 47 byli aktivní sportovci.

Soupiska

Umístění v jednotlivých sezonách 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 Od ročníku 2016/17 včetně se hraje v Olomouckém kraji tímto způsobem: Pokud zápas skončí nerozhodně, kope se penaltový rozstřel. Jeho vítěz bere 2 body, poražený pak jeden bod. Za výhru po 90 minutách jsou 3 body, za prohru po 90 minutách není žádný bod.
** Sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Okresní fotbalový svaz Prostějov  - oddíly Prostějovska
 Představujeme SK Lipová pod drobnohledem - Prostějovský deník (2. 11. 2010)
 2014/15 - I. A třída Olomouckého kraje
 Fotbalový šok: Lipová stojí před hrozbou vyloučení z I. A třídy - Prostějovský večerník (23. 8. 2014)

Fotbalové kluby v Olomouckém kraji
Fotbalové kluby s nejistým rokem založení
Lipová (okres Prostějov)